2 miejscowości w Polsce
 Potrzebowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Wijewo
 Potrzebowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo